Села:
 Цвітова — Івано-Франківська область, Калуський район
 Цвітова — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район